Billidyul’ kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Bilyavar, ort, Lerik, 
 Bülüdül, ort, Lerik, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar